Miejscowości w Portoryko:
 Cabo Rojo – miejscowość w gminie Cabo Rojo
Gminy w Portoryko:
 gmina Cabo Rojo (ang. Cabo Rojo Municipio) w Portoryko